Гайтукаєв — чеченське прізвище.

Відомі носії 

 Гайтукаєв Ах'яд Ахметович (. 1944) — радянський і російський актор, Народний артист Чечено-Інгушської АРСР;
 Гайтукаєв Казбек Байсалович (. 1937) — письменник і вчений, голова Спілки письменників Чечні (1990—1994);
 Гайтукаєв Лом-Алі Ахмедієвич (1958—2017) — кримінальний авторитет;

 Гайтукаєва Бана Мустафаївна (1959—1994) — відома чеченська поетеса, член Спілок письменників Чечні та Росії.